El dimetiloctano puede referirse a cualquiera de los siguientes compuestos químicos:
 2,2-dimetiloctano
 2,3-dimetiloctano
 2,4-dimetiloctano
 2,5-dimetiloctano
 2,6-dimetiloctano
 2,7-dimetiloctano
 3,3-dimetiloctano
 3,4-dimetiloctano
 3,5-dimetiloctano
 3,6-dimetiloctano
 4,4-dimetiloctano
 4,5-dimetiloctano

Se trata en todos los casos de alcanos ramificados de fórmula molecular C10H22.